Juan Flores peut désigner :

 Juan Flores (né en 1976), footballeur péruvien évoluant au poste de gardien de but ;
 Juan Flores, footballeur péruvien des années 1930 ;
 Juan José Flores (1800-1864), général et homme d'État équatorien.